

Сарбулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Казалінський район, Кизилординська область
 Сарбулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Хобдинський район, Актюбинська область

Див. також 
 Сарбулак
 Сарибулацький сільський округ